Sadang steht für 
Sadang (Einheit), Maßeinheit in Myanmar
Sadang (Fluss) auf Sulawesi, Indonesien